RC Meldert (voluit: Racing Club Meldert) is Belgische voetbalclub uit Meldert (Hoegaarden). De club werd opgericht in 1960 en is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 6370. De club heeft groen-wit als clubkleuren.

Geschiedenis 
De club, gesticht op 4 augustus 1960, speelt nu op de terreinen aan de Meerstraat. Voordien aan de Tramstraat, richting Hauthem. In 1987 meldden de kranten de bouw van de voetbalkantine aan de Meerstraat. De gemeente leverde toen het materiaal, de club deed het handwerk.

De club speelt sinds de oprichting in de provinciale reeksen en kende een hoogtepunt in de jaren '90 toen de club onder het beleid van voorzitter Rik Meeus promoveerde naar 2de provinciale en daar 10 jaar lang verbleef. Na het overlijden van de voorzitter zakte de club in de jaren nadien terug af naar 4de provinciale waar ze een vaste waarde werd in de subtop van de reeks. Er werd nog één maal kampioen gespeeld in het seizoen 2011-2012, maar het jaar nadien degradeerde de club weer naar 4de provinciale.

Historiek

Bekende spelers 
In de loop der jaren speelden enkele bekende spelers voor de club:

 Guido Nicolaes (RSC Anderlecht, Beerschot, Club Luik en 2 caps voor de nationale ploeg) speelde voor de club van 1988 tot 1992 en bleef er nadien 10 jaar trainer.
 Mario Tritsmans (KVK Tienen)
 Bart Vanmarsenille (KRC Genk, STVV, KV Kortrijk)
 ...

Embleem 

Belgische voetbalclub
Sport in Hoegaarden